Пјер Литбарски (16. април 1960) бивши је немачки фудбалер.

Статистика

Референце

Спољашње везе 

 National Football Teams
 RSSSF

Рођени 1960.
Берлинци
Немачки фудбалери
Фудбалери Келна
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 1982.
Фудбалери на Светском првенству 1986.
Фудбалери на Светском првенству 1990.
Фудбалери светски прваци
Фудбалери на Европском првенству 1984.
Фудбалери на Европском првенству 1988.